Semaforo – segnale stradale
 Semaforo – in programmazione, meccanismo di sincronizzazione
 Semaforo – singolo di Willie Peyote del 2020
 Alfabeto semaforico
 Semaforo marittimo – Infrastruttura per le segnalazioni e le comunicazioni marittime